Лукашу́к — українське прізвище.

Відомі носії:
 Лукашук Андрій Степанович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лукашук Володимир Павлович ( 1978) — український футболіст.
 Лукашук Микола Миколайович (1989-2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 
 Лукашук Олег Григорович ( 1951) — український політик. Народний депутат України. Член партії ВО «Батьківщина».

Див. також 
 Лукащук
 Лукаш
 Лукашев
 Лукашевич
 Лукашевський
 Лукашенко (значення)
 Лукашик
 Лукашин
 Лукашов

Примітки